Шоссе 77 ( , ) — израильское шоссе, ведущее с востока на запад в северной части Израиля. Длина шоссе 42 км. Шоссе начинается в Рамат-Ишай, проходит через Нижнюю Галилею до [Кинерет]а и заканчивается в Тверии..

Перекрёстки и развязки

Достопримечательности

Примечания

См. также 
 Список автомагистралей Израиля

77